Wasilij Archipow (generał)
 Wasilij Archipow (wiceadmirał)